Лос Седритос има више значења:

 Лос Седритос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Седритос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Седритос (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Седритос, Ел Грано дел Ваље (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Седритос (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Седритос (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Седритос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седритос, Луис Ерера (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Седритос (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику